La Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Paz coronada , popularmente conocida como "Cofradía de Abajo", es una de las cofradías que participan en la Semana Santa de la ciudad de Antequera, situada en la Comunidad Autónoma de  Málaga, España. Tiene su sede en la Basílica de Santo Domingo(Cuesta de la Paz S/n) .

Historia 
Esta  primitiva cofradía antequerana de Jesús Nazareno fue fundada a comienzos del siglo  XVI en un beaterio de la calle Palomos, si bien en 1619 se fusionaría con otra del Dulce Nombre de Jesús contra los Juramentos, qué tenía su sede en el Convento de Santo Domingo a donde se trasladó,  y donde la comunidad dominica les cedió sitio para labrar capilla. El origen de la fusión está en una bula papal que otorgaba el privilegio a la orden dominica de la custodia de todas las advocaciones que llevaran el nombre de Jesús. La Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús Nazareno, ante la ausencia de dominicos en  Antequera, había adquirido en 1581 una capilla en el convento de franciscanos terceros de Sta. María de Jesús,  pero poco después, en 1586, los dominicos se asentaron en la ciudad y reclamaron el traslado de la Cofradía con todas pertenencias de los franciscanos.

Como la Cofradía inicialmente se negó, los dominicos fundaron entretanto la segunda cofradía, con una imagen del Niño Jesús Perdido,  comenzando un pleito que se resolvería por el Tribunal de la Rota en 1617, a favor de los dominicos, trasladándose la hermandad que se encontraba en el convento de franciscanos y fusionándose ambas. En consecuencia los franciscanos decidieron fundar una nueva hermandad basó el amparo de la Virgen del Socorro.

De aquí el inicio de la rivalidad con la Cofradía del Socorro. A mediados del siglo XVII se incorpora una imagen bajo la advocación de la Paz. En 1815 se renovaría la imagen de la Virgen, y los enfrentamientos entre ambas cofradías llegarían a ser tan enconados que a mediados del siglo XIX se llegó a prohibir las procesiones de ambas hermandades.

Tras la desamortización la Cofradía conseguiría que el Estado le cediera el templo,  consagrándolo en 1868 como Basílica del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Paz. 

Tras la Guerra Civil Española, la Virgen de la Paz volvería a salir en 1938. En los años 1950 saldría el Señor de la Humildad, que en la actualidad no procesiona y se encuentra en una de las capillas de Santo Domingo. En 1971 se incorpora el Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, obra de Diego de la Vega en 1581. En 1988 es coronada canónicamente la Virgen de la Paz por el Obispo de Málaga.

Bibliografía 
 
 

Cofradías de Semana Santa de Antequera
Antequera